Ані́сов — російське прізвище.

 Анісов Василь Федорович (1912—1974) — український літературознавець.
 Анісов Володимир Хомич (1921—2006) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища